Graßberger beziehungsweise Grassberger ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Grassberger (* 1940), österreichischer Physiker

Siehe auch:
 Grasberger